Kouki est une localité de la république centrafricaine

Patronymie 

 Hadeel Kouki (née vers 1992), militante des droits de l'homme syrienne
 Manel Kouki (née en 1988), handballeuse internationale tunisienne
 Nabil Kouki (né en 1970), joueur de football tunisien